De naam Frazerkan verwijzen naar:

een plaats in de Verenigde Staten, zie Frazer (Montana)
een Brits antropoloog, zie James George Frazer